CIFA steht für:
 Cayman Islands Football Association, der Fußballverband der Kaimaninseln
 CIFA (Baumaschinenhersteller), ein italienischer Baumaschinenhersteller
 Chartered Institute for Archaeologists (CIfA), ein Berufsverband von Archäologen
 Cook Islands Football Association, der Fußballverband der Cookinseln

CIFA